Библейская энциклопедия:
 Библейская энциклопедия архимандрита Никифора (1891); последнее издание (дополненное и исправленное) — в 2002—2005.
 Библейская энциклопедия Брокгауза (1994).
 Encyclopaedia Biblica (1899–1903).